Conteville kan syfta på:
 Conteville, Calvados
 Conteville, Eure
 Conteville, Oise
 Conteville, Seine-Maritime
 Conteville, Somme